Det græske sprog bliver skrevet i det græske alfabet. Det græske alfabet blev udviklet i klassisk tid (omkring det 9. århundrede f.Kr.). Det græske alfabets bogstaver bliver anvendt til mange forskellige formål: matematiske symboler, stjernenavne, etologi, Covid-19 varianter, navne på amerikanske studenterforeninger og så videre.

Oversigt 
Det antages, at det græske alfabet blev bragt til Grækenland af fønikiske købmænd. Det er uomtvisteligt, at det græske alfabet blev afledt af et fønikisk alfabet, men den nøjagtige kilde til det græske alfabet er usikker.

I antikken skrev grækerne kun med store bogstaver. De små bogstaver opstod af papyrusskriftens mere bløde udgave af de store bogstaver. De små ("minuskler") blev først almindelige i middelalderen . Det er årsagen til at bogstavet San ikke har et lille bogstav.

Grækernes talsystem var beslægtet med romertallet og bogstaverne, der hver havde en talværdi overtaget direkte fra det semitiske alfabet. Visse bogstaver, der ikke længere blev anvendt i klassisk græsk, fortsatte som taltegn som digamma, koppa og sampi.

Hovedtabel 
De græske bogstaver og deres afledninger er som følger (udtalen er transkiberet i henhold til SAMPA):

Klassiske bogstaver

Gamle bogstaver

Se også 

 Fønikiske alfabet

Eksterne henvisninger 

 Unicode – Græske alfabet 
 Greek Unicode Issues  

Grækenland i antikken